Intervale Avenue (straat) - straat in New York
 Intervale Avenue (White Plains Road Line) - metrostation aan bovenstaande straat